Shake Your Pelvis — студийный альбом группы «Red Elvises», выпущен 11 апреля 2000 года.

Об альбоме 
Shake Your Pelvis один из самых неординарных дисков группы. Альбом кардинально отличается по стилю от предыдущих и последующих пластинок.

Список композиций 
 Everybody Disco
 Beat of a Drum
 Girl from Malibu
 200 lbs or Pure Love
 Girls Gonna Boogie Tonight
 We Got the Groove
 Rocketship
 Colors of Rainbow
 Techno Surfer
 City of Angels
 Cosmic Surf
 Good Guys

Ссылки 
 Официальный сайт группы Red Elvises

Альбомы 2000 года
2000